Подводные лодки типа «Лос-Анджелес» () — серия многоцелевых атомных подводных лодок ВМС США. Всего было построено 62 лодки этого типа. Первая АПЛ серии вступила в строй 13 ноября 1976 года, последняя (USS «Cheyennе») — 13 сентября 1996 года. Корабли строились компаниями «Ньюпорт Ньюс Шипбилдинг» (Newport News Shipbuilding) и «Дженерал Дайнемикс Электрик Боут Дивижн» (General Dynamics Electric Boat Division.

Девять АПЛ типа «Лос-Анджелес» были задействованы во время войны в Персидском заливе (1991), во время которой производились пуски крылатых ракет «Томагавк» с двух из них.

АПЛ типа «Лос-Анджелес» являются многоцелевыми подводными лодками, основное назначение борьба с ПЛ и надводными кораблями противника, ведение разведывательных действий, специальных операций, переброска спецподразделений, нанесение ударов, минирование, поисково-спасательные операции.

Конструкция 
ПЛ однокорпусной архитектуры, состоит из цилиндра (свыше 50 % длины) и кормовой и носовой оконечности в виде параболоидов вращения, где размещены цистерны главного балласта. Количество выдвижных устройств 4.

Вооружение 
Первые лодки ВМС США, получившие комплекс АСБУ, AN/BSY-1.

Ракетное вооружение 
АПЛ типа «Лос-Анджелес», построенные после 1982 года, оборудованы 12 вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет. АПЛ оснащены боевой информационной системой CCS Mark 2.

Ракетное вооружение составляют КР «Томагавк» в вариантах для атаки наземных и надводных целей. К 1991 году 3/4 лодок типа «Лос-Анджелес» были вооружены КР «Томагавк». Сохранена возможность пуска ПКР через торпедные аппараты.
КР «Томагавк» в варианте для атаки береговых объектов имеет дальность 2500 км (с ядерной боеголовкой), 1600 км с обычной. Система TAINS (Tercom Aided Inertial Navigation System — Полуавтоматическая инерциальная навигационная система «Терком») управляет полётом ракеты к цели на дозвуковой скорости на высоте от 20 до 100 м. «Томагавк» может оснащаться ядерной боевой частью. Противокорабельный вариант КР «Томагавк» оснащается инерциальной системой наведения, а также активной противорадиолокационной головкой самонаведения, дальность пуска составляет до 450 км.

В состав вооружения АПЛ типа «Лос-Анджелес» также входит противокорабельная ракета «Гарпун». ПКР «Гарпун» в модификации для подводных лодок оснащается активной радиолокационной головкой самонаведения и имеет 225 килограммовую БЧ. Дальность составляет 70 км при околозвуковой скорости полёта.

Типичный вариант боевой загрузки (последних модификаций) — 12 ПКР «Томагавк», 6-8 ПКР «Гарпун», 16 торпед Mk 48 ADCAP.

Торпедное вооружение 
АПЛ «Лос-Анджелес» имеют четыре 533-мм торпедных аппарата, расположенных в средней части корпуса и позволяющих вести стрельбу на полной скорости хода, а также систему управления торпедной стрельбой «Mark 113», а начиная с SSN-700 — «Марк 117». Боезапас включает 26 торпед или ракет, запускаемых из торпедных аппаратов, включая КР «Томагавк», ПКР «Гарпун» и торпеды «Mark 48 ADCAP». Торпеды «Gould Марк 48» предназначены для поражения как надводных целей, так и быстроходных подводных лодок. Торпеда управляется как с передачей команд по проводу, так и без него и использует активную и пассивную систему самонаведения. Кроме того эти торпеды оборудованы системой многократной атаки, которая применяется при потере цели. Торпеда осуществляет поиск, захват и атаку цели.

АПЛ «Лос-Анджелес» также может принимать мины моделей «Mobile Mark 67» и «Captor Mark 60».

Средства РЭБ 
Средства РЭБ АПЛ «Лос-Анджелес» включают поисковую систему BRD-7, системы обнаружения WLR-1H и WLR-8(v)2 и систему обнаружения РЛС WLR-10. Проходят испытания системы акустического обнаружения и противодействия AN/WLY-1 для замены существующей системы акустического обнаружения WLR-9A/12. АПЛ оборудована системой торпедных ловушек «Mark 2».

Гидролокаторы и датчики 
АПЛ типа «Лос-Анджелес» оснащены большим набором гидролокационного оборудования и датчиков: пассивная буксируемая акустическая антенна ТВ-23/29 и боковая низкочастотная пассивная BQG 5D/E, активный высокочастотный гидролокатор ближнего действия Ametek BQS 15 используемый также для обнаружения льдов, высокочастотный активный гидролокатор MIDAS (Mine and Ice Detection Avoidance System — Система обнаружения и избегания мин и льдов), активный поисковый гидролокатор Raytheon SADS-TG.

Энергетическая установка 
АПЛ «Лос-Анджелес» оборудованы водо-водяными реакторами GE PWR S6G, мощностью 26 МВт, разработки Дженерал Электрик. Имеется вспомогательный двигатель мощностью 242 кВт. Срок службы топливных элементов реактора 13 лет — значительно превышает срок службы реакторов других серий (примерно 6—7 лет).

Начиная с SSN-768, был установлен новый более «тихий» гребной винт и убраны рубочные горизонтальные рули.
В 2000—2003 годах 4 ПЛ этого типа получили контейнеры Dry Deck Shelter для перевозки диверсантов, боевых пловцов, подводных аппаратов, водолазов и т. д.

Срок службы лодок первой серии составляет 30 лет, но может достигать 42 лет с одной перезагрузкой топлива.

Операторы 
 США — всего построено 62 АПЛ.

Состав серии 

По состоянию на 2018 год в составе ВМФ США находится 32 подводные лодки типа «Лос-Анджелес»:

 На 1 января 2010 года — 45 лодок
 SSN-688 «Лос-Анджелес» выведена из состава флота 23 января 2010 года
 SSN-690 «Филадельфия» выведена из состава флота 25 июня 2010 года
 На 1 января 2011 года — 43 лодки
 SSN-691 «Мемфис» выведена из состава флота 1 апреля 2011 года
 На 1 января 2012 года — 42 лодки
 На 1 января 2013 года — 42 лодки
 SSN-755 «Майами» выведена из состава флота 8 августа 2013 года
 На 1 января 2014 года — 41 лодка
 SSN-714 «Норфолк» выведена из состава флота 11 декабря 2014 года
 На 1 января 2015 года — 40 лодок.
 SSN-701 «Ла-Холла» выведена из состава флота в начале февраля 2015. Будет переоборудована в пришвартованный учебный корабль к 2017 году
 На 1 января 2016 года — 39 лодок.
 SSN-706 «Альбукерке» выведена из состава флота 3 февраля 2016 года
 SSN-705 «Сити оф Корпус-Кристи» выведена из состава флота 30 мая 2016 года
 SSN-713 «Хьюстон» выведена из состава флота 26 августа 2016 года
 SSN-711 «Сан-Франциско» выведена из состава флота 4 ноября 2016 года. Будет переоборудована в пришвартованный учебный корабль
 На 1 января 2017 года — 35 лодок.
 SSN-700 «Даллас» выведена из состава флота 15 июня 2017 года.
 SSN-715 «Буффало» выведена из состава флота 30 сентября 2017 года.
 SSN-699 «Джексонвилл» выведена из состава флота 13 декабря 2017 года.
 На 1 января 2018 года — 32 лодки.
 На 1 декабря 2021 года — 27 лодок.
 На 1 февраля 2022— 26 лодок

Примечания

См. также 
 Список атомных подводных лодок ВМС США
 Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б»

Ссылки 
 ship.bsu.by Энциклопедия кораблей / Многоцелевые ПЛ /Лос-Анджелес.

Подводные лодки типа «Лос-Анджелес»